Okręty US Navy o nazwie USS "Henderson":
 Pierwszy "Henderson" (AP-1) był transportowcem, który wszedł do służby w 1917. W 1943 został przerobiony na okręt szpitalny i wszedł do służby pod nazwą USS "Bountiful" (AH-9).
 Drugi "Henderson" (DD-785) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 

Henderson